Grand Prix Południowej Afryki 1979 (oryg. Simba South African Grand Prix) – trzecia runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1979, która odbyła się 3 marca 1979, po raz 13. na torze Kyalami.

25. Grand Prix Południowej Afryki, 16. zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.

Klasyfikacja

Kwalifikacje

Wyścig

Uwagi 

 Pole position: Jean-Pierre Jabouille - 1:11.80
 Najszybsze okrążenie: Gilles Villeneuve - 1:14.412
 Liderzy w trakcie wyścigu: Jean-Pierre Jabouille 1 okr. (1); Gilles Villeneuve 39 okr. (2-14, 53-78); Jody Scheckter 38 okr. (15-52).

Linki zewnętrzne 

 Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 

1979 w Formule 1
1979
1979 w Afryce
Południowa Afryka w XX wieku